Melin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Douglas Melin
 Johannes Botwid Elias Melin